Le championnat du monde de snooker 1976 s'est déroulé au Town Hall de Middlesbrough et au Wythenshawe Forum de Manchester.

Tableau final

Qualifications

Notes et références

Article connexe 
 Championnat du monde de snooker

Liens externes 
 

1976
Snooker
Snooker 1976
Snooker
Snooker en 1976